Габель:

Персоналии 
 Габель, Августина Станиславовна (1853—1907) — народник, библиотечный деятель.
 Габель, Биргитта София (1746—1769) — датская аристократка.
 Габель, Валерия Орестовна (в замужестве Гассельбринк; 1881—1970) — российский, советский и украинский библиотечный деятель.
 Габель, Маргарита Орестовна (1893—1981) — украинский литературовед.
 Габель, Хендрик (Hendrik Gabel) — немецкий спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу 2008.
 Габель, Пауль, Эмиль (Paul Emil Gabel) — немецкий художник.
 Габель, Станислав Иванович (1849—1924) — оперный певец (бас-кантанте), вокальный педагог, композитор, режиссёр. Заслуженный артист Республики (1923).
 Габель, Сцилла (род. 1938) — итальянская актриса.
 Габель, Юрий Орестович (1891—1949) — советский химик.

Другое 
 Габель — непопулярный налог на соль во Франции до 1790.
 Габель ан дер Адлер (Gabel an der Adler) — немецкое название города  в Чехии.